Il singolare del torneo di tennis Dreamland Egypt Classic 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Arantxa Sánchez Vicario che ha battuto in finale 6–1, 6–0  Irina Spîrlea.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (campionessa)
  Mary Pierce (quarti di finale)
  Patty Schnyder (quarti di finale)
  Nataša Zvereva (primo turno)

 Irina Spîrlea (finale) 
 Magüi Serna (primo turno) 
 Anna Smashnova (secondo turno) 
 Barbara Rittner (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Dreamland Egypt Classic 1999